Парсела Кинсе има више значења:

 Парсела Кинсе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Кинсе, Ла Ладриљера (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Кинсе, Ехидо Гванахуато (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику